Christian Abbiati (n. 8 iulie 1977, Abbiategrasso, Italia) este un fost fotbalist italian, care a evoluat la clubul AC Milan pe postul de portar.

Cariera de fotbalist 

A început fotbalul în 1998 la 11 la echipa Aurora SGB.

A debutat în Serie A pe 17 ianuarie 1999 în meciul AC Milan - Perugia 2-1, intrând în minutul 92 în locul lui Sebastiano Rossi, care a fost eliminat.

A debutat în Liga Campionilor pe 15 septembrie 1999 în meciul dintre Chelsea și AC Milan (0-0), iar în Cupa UEFA pe 20 septembrie 2001 în meciul dintre BATE Borisov și Milan 0-2.

În sezonul 2002-2003 a pierdut locul de titular în fața portarului brazilian Dida, dar a avut o contribuție importantă la câștigarea Ligii Campionilor ediția 2002-2003, prin prestația excelentă din partida din semifinale cu Inter Milano.

În 2005 a fost împrumutat la Genova până în vară cu prima opțiune de cumpărare. Cu toate acestea, s-a intors la Milano, din cauza retrogradării în C1 și fuziunii cu SSC Veneția.

Este împrumutat la Juventus Torino pe durata accidentării lui Gianluigi Buffon iar pe 18 iulie 2006 ajunge la Torino F.C.. Până în iunie 2008 apără buturile echipei Atletico Madrid.

A revenit la AC Milan în 2008, iar din 2011 este titularul echipei grație evoluțiilor sigure pe care le-a avut meci de meci.

Pe 19 iulie 2010 Abbiati își prelungește contractul cu Milan până pe 30 iunie 2013.

Palmares

Milan 
 Serie A: 1998–99, 2003–04, 2010-11
 UEFA Champions League: 2002–03
 Supercupa Europei: 2003
 Coppa Italia: 2002–03
 Supercupa Italiei: 2004, 2011

Italia U-21 
 Campionatul European de Fotbal sub 21: 2000

Statistici carieră

Internațional

Referințe

Legături externe 

   Site oficial
   Profil la footballdatabase.eu
 Profil la transfermarkt.it

Nașteri în 1977
Fotbaliști italieni
Fotbaliști ai lui AC Milan
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002
Fotbaliști ai lui Juventus
Italieni în viață